Головково — топоним.

Россия

Украина 
 Головково — село,  Никопольский район,  Днепропетровская область
 Головково — село, Троицкий район,  Луганская область